Kurskij rajon 
Kurskij rajon, rajon del Kraj di Stavropol'
Kurskij rajon, rajon dell'Oblast' di Kursk